

Anno 
 1851 – (MDCCCLI in numeri romani) è un anno del XIX secolo 
 1851 a.C.

Matematica 
 1851 (numero) – numero naturale

Astronomia 
 1851 Lacroute – asteroide della fascia principale del sistema solare